La saison 1996 du Championnat du Kirghizistan de football est la cinquième édition de la première division au Kirghizistan. Les douze équipes participantes sont regroupées au sein d'une poule unique où elles s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. 

C'est le Metallurg Kadamjaï qui remporte la compétition cette saison après avoir battu l'AiK Bichkek lors d'un match pour le titre, les deux formations ayant terminé à égalité en tête du classement. C'est le seul titre de champion du Kirghizistan de l'histoire du club, qui réintègre le FC Semetei Kyzyl-Kiya en fin de saison.

En effet, l'effectif du Metallurg Kadamjaï est composé de joueurs provenant du club de Kyzyl-Kiya. Cette scission ne dure que l'espace d'une saison. De plus, le FC Alay Och fusionne avec le Dinamo Och, tout en gardant son nom d'origine.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Résultats 

|}

Match pour le titre 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat du Kirghizistan de football

Liens externes 
  Page complète sur la saison sur RSSSF

1996
Kirghizistan
1996 au Kirghizistan